Агва Санта има више значења:
 Агва Санта (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Санта (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Санта (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Санта (Сан Дионисио Окотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва Санта (Кваутинчан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Агва Санта, Сијенега Ларга (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Агва Санта (Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Агва Санта (Карбо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Агва Санта (Алтотонга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Агва Санта (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Агва Санта (Комапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Агва Санта (Тлапакојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Агва Санта (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику